Маргарита Ульяновна Лифанова (13 июня 1926 — 27 июня 2007) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Маргарита Лифанова родилась 13 июня 1926 года. В 1947 году окончила Театральное училище при Московском театре имени Ленинского Комсомола и была принята в труппу театра, где прослужила 60 лет. 

В кино дебютировала в 1951 году в фильме режиссёра Владимира Петрова «Спортивная честь», где сыграла сестру главного героя — знаменитого футболиста Гринько (Геннадий Сергеев).

В 1957 году вместе с Никитой Богословским вела первые выпуски телепередачи «Вечер весёлых вопросов» («ВВВ») — первой советской викторины, предшественницы «Клуба весёлых и находчивых» (КВН).

Первый муж - народный артист СССР Евгений Рубенович Симонов. Сын - заслуженный артист России Рубен Евгеньевич Симонов. Второй муж - драматург Алексей Николаевич Арбузов.

Умерла 27 июня 2007 года. Похоронена  в Москве, на Кунцевском кладбище, рядом с мужем  .

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1971).

Работы в театре 
 «В день свадьбы» (Виктор Розов) — Нюра
 «Город миллионеров» по пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мортурано»

Фильмография 
  — Спортивная честь — Тоня, художница, дочь Петра Семеновича Гринько (в титрах М. Лифанова)
  — В квадрате 45 — Ирина Алеева, инструктор по прыжкам с парашютом
  — Зелёные огни — Оксана
  — Екатерина Воронина — Соня Ермакова
  — Рано утром — Жанна Васильевна, родная тётя Алёши и Нади
  — Ищу человека — Тамара Андреевна
  — Таня — хозяйка зимовья
  — Мудрец — Манефа

Примечания

Ссылки